Ричард Горацио Эдгар Уоллес () (1 апреля 1875 — 10 февраля 1932) — английский писатель, киносценарист и драматург, журналист, военный корреспондент. Более известен как Эдгар Уоллес. Является автором 175 новелл, 24 пьес и огромного количества статей в периодических изданиях. Основоположник литературного жанра «триллер». По его произведениям создано более 160 фильмов. Родился в Гринвиче (Лондон) в актёрской семье, причём отец даже не знал о его существовании. Эдгар Уоллес работал корреспондентом агентства «Рейтер» и лондонской газеты «Daily Mail». Умер писатель в Голливуде во время работы над сценарием фильма «Кинг-Конг».

Биография

Родители 
Эдгар Уоллес родился в Гринвиче, пригороде Лондона 1 апреля 1875 года. Его биологическими родителями были актеры Ричард Горацио Эдгар (), который даже не знал о его существовании, и Мэри Джейн «Полли» Ричардс (), урожденная Блэр. Мэри Джейн Блэр родилась в 1843 году в Ливерпуле, в ирландской католической семье. Семья Мэри несколько лет была вовлечена в шоу-бизнес и Мэри росла театральной «мастерицей на все руки» — рабочая сцены, билетёрша, актриса эпизодов. Несмотря на приятную внешность и талант, больших успехов она не добилась. В 1867 году она закончила театральную карьеру и вышла замуж за Джозефа Ричардса (), капитана торгового флота, родившегося в Ливерпуле в 1838 году. Он также происходил из семьи ирландских католиков.

Вскоре Мэри забеременела, но в январе 1868 года, когда она была на восьмом месяце беременности, Джозеф Ричардс погиб в море в возрасте 30 лет. К моменту рождения дочери, Кэтрин Ричардс, Мэри сильно нуждалась. Приняв сценический псевдоним Полли, Мэри вернулась на театральные подмостки, чтобы прокормить себя и дочь. В 1872 году Мэри присоединилась к труппе семейного тетра Мэриотт (), где у неё сложились прекрасные отношения с руководителем театра — Элис Эдгар (). У Элис было трое взрослых детей, Грэйс Эдгар, Аделин Эдгар и Ричард Горацио Эдгар, единственный сын, вызывавший большие волнения у матери. Обладая приятной внешностью, Ричард играл романтических героев, но был ленив, хотя и очарователен. Элис хотела, чтобы он женился на здравомыслящей молодой женщине и обзавелся детьми.

В июле 1874 труппа «Мэриотт» добилась большого коммерческого успеха. По случаю успеха за кулисами была организована шумная вечеринка, после которой Ричард Горацио Эдгар и Полли оказались в постели. Как оказалось позже, Ричард об этом ничего не помнил, а в августе Мэри поняла, что беременна. Она испугалась, что когда правда о её беременности выяснится, то все разрушит. Мэри, сославшись на «неотложные дела», уезжает в Гринвич, где остается до рождения Эдгара 1 апреля 1875 года.

Она просит акушерку подыскать добрую семейную пару, которой она могла бы доверить воспитание своего сына. 9 апреля 1885 года Полли отвозит Эдгара в семью Фриманов, которые были любящей парой и заботливыми родителями десятерых детей. Пообещав навещать сына, Мэри отправилась в Лондон, где узнала, что Ричард уже месяц как женат на другой.

Детство и первые шаги в карьере 
Известный, как Ричард Фриман (Richard Freeman), Эдгар провел счастливое детство. Особенно тесно он был связан с 20-летней Кларой Фриман, которая по сути стала ему второй матерью. Его приемный отец, Джордж Фриман, был добрым и уважаемым человеком, он позаботился о том, чтобы Ричард получил хорошее образование. В период с 1875 по 1878 годы Полли навещала сына так часто, как могла, и помогала материально, хотя и сохраняла эмоциональную дистанцию.

Труппа театра Мэриотт начала понемногу разваливаться, старшие дочери Элис вышли замуж, а сама она уже была не в силах управлять театром. Ричард и его жена Дженни обосновались в Шотландии, где и родились их дети, в том числе сводный брат Эдгара по отцу, Джордж Мэриотт Эдгар (1880—1951), который был известен как Мэриотт Эдгар, поэт, комик, сценарист, писавший в том числе для английского актера Стэнли Холлоуэя ().

Полли перешла работать в театр Гамильтон (), где её заработки значительно уменьшились и она уже не могла оплачивать содержание своего сына в семье Фриманов. Объявив об этом Фриманам, она предложила отдать Эдгара в работный дом, но это предложение встретило ожесточенное сопротивление семьи, которая очень полюбила Эдгара. Больше Мэри его не навещала, возможно, из-за стыда.

Эдгар унаследовал приятную внешность своего отца, и был экстравертом. Будучи подростком, Эдгар сменил несколько занятий. В 1894 году он был недолго обручен с девушкой из Дэпфорда () по имени Эдит Энстри (Edith Anstree), но предпочел бежать, нежели столкнуться лицом к лицу с необходимостью урегулировать этот вопрос должным образом, и не желая задеть её чувства.

В 1894 году Эдгар записался в пехотные войска, готовящиеся к отправке в Южную Африку.

Однако армейская жизнь не понравилась Эдгару. Он не был физически выносливым, солдатская жизнь была трудна и для его ног, и для ушей. Он перешел в Королевский армейский медицинский корпус, где служба не была такой трудной, но была еще менее приятной. Позднее он вновь перевелся, теперь уже в Военную прессу, где и нашел себя.

До 1898 года он служил военным корреспондентом Daily Mail на англо-бурской войне. Он также писал и вел колонки в иных изданиях. В этот период Эдгар знакомится с писателем Редьярдом Киплингом, которым он восхищался.

Женитьба, первый успех, возвращение в Англию (1898—1902)

Четверо справедливых и карьера автора «триллеров»

Второй брак, трагедия и успех (1918—1929)

Голливуд, смерть и годы после смерти (1929—1935)

Библиография

Джон Г. Ридер 
 Шестое чувство Ридера (1925)
 Вождь террористов (1932)
 Сообразительный мистер Ридер

Секрет Гамона 
 Джентльмен в черной маске
 Секрет Гамона

Четверо Благочестивых 
 Власть четырех (1905)
 Сильнее Скотленд-Ярда (1908)
 Преступники-сыщики (1921)

Разное 
 Бандит
 Бриллиантовая пряжка
 В паутине преступлений
 В сетях аферистки
 Ворота измены (1927)
 Дверь с семью замками (Семь замков усыпальницы) (1926)
 Джентльмен в черной маске
 Долина привидений (1922)
 Доносчик (1927)
 Дюссельдорфский убийца
 Жена бродяги
 Женщина-дьявол
 Зеленый стрелок (1923)
 Зловещий человек (1928)
 Когда на Лондон нагрянули банды (1932)
 Комната № 13 (1924)
 Король Бонгинды (1929)
 Красный круг (1922)
 Крик ночи
 Кэтти (1919)
 Лицо во мраке (1924)
 Лорд поневоле
 Люди в крови (1927)
 Мания старого Деррика
 Мелодия смерти (1915)
 Мертвые глаза Лондона (1924)
 Мститель (1925)
 Неуловимый
 Отель на берегу Темзы (1930)
 Пернатая змея (1927)
 Потерянный миллион (1923)
 Поток алмазов
 Похищенная картина (1929)
 Преступление Летучего отряда (1928)
 Руки вверх!
 Светящийся ключ (1930)
 Синяя рука (1926)
 Сын палача (1925)
 «Сыны Рагузы»
 Таинственный двойник (1924)
 Тайна булавки (1923)
 Тайна желтых нарциссов
 Тайна яхты «Полианта» (1926)
 Трефовый валет (1920)
 У трёх дубов (1924)
 Фальшивомонетчик (1927)
 Чёрный аббат (1926)
 Шутник (1926)

Пьесы

Примечания

Ссылки 
 Краткая биография и библиография писателя

Авторы детективной прозы
Писатели Великобритании
Авторы приключенческой литературы
Журналисты Daily Mail